Henshall ist der Familienname folgender Personen:

 Audrey Henshall (1927–2021), britische Archäologin
 Daniel Henshall (* 1982), australischer Schauspieler
 Douglas Henshall (* 1965), schottischer Schauspieler
 Hugh Henshall (1734–1816), englischer Ingenieur
 Horace Henshall (1889–1951), englischer Fußballer
 John Henry Henshall (1856–1928), englischer Künstler
 Kenneth G. Henshall (* 1950), britischer Historiker und Japanologe

 Michael Henshall (1928–2017), britischer anglikanischer Bischof
 Ruthie Henshall (* 1967), britische Schauspielerin